Galisteo (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
Galisteo (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico